Эдди Ливингтон Сегура Мартинес (; род. 2 февраля 1997 года, Перейра, Колумбия) — колумбийский футболист, защитник клуба «Лос-Анджелес».

Клубная карьера 
Сегура — воспитанник клуба «Депортиво Перейра» из своего родного города. 5 мая 2013 года в матче против «Бока Хуниорс Кали» он дебютировал в колумбийской Серии B. 5 сентября 2014 года в поединке против «Америка Кали» Эдди забил свой первый гол за «Депортиво Перейра». В начале 2017 года Сегура перешёл в «Атлетико Уила». 5 февраля в матче против «Патриотас» он дебютировал в Кубке Мустанга. 10 февраля 2018 года в поединке против «Депортиво Кали» Эдди забил свой первый гол за «Атлетико Уила».

В начале 2019 года Сегура был арендован американским «Лос-Анджелес». В матче против «Спортинг Канзас-Сити» он дебютировал в MLS. По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока. 12 августа в поединке против «Нью-Йорк Ред Буллз» Эдди забил свой первый гол за «Лос-Анджелес».

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Атлетико Уила»